Кази́меж Марцинке́вич (, род. 20 декабря 1959, Гожув-Велькопольски, Любушское воеводство, Польша) — польский политик, в 2005—2006 премьер-министр в правительстве партии «Право и справедливость», членом которой он является.

Биография 
По образованию физик. Образование получил во Вроцлавском университете и Университете Адама Мицкевича (Познань). Работал учителем в Гожуве-Велькопольском. Участвовал в «Солидарности».

Был вице-министром образования, депутатом парламента.

Когда после победы партии «Право и справедливость» на парламентских выборах 2005 года премьером был неожиданно назначен Марцинкевич, а не лидер «ПиС» и брат президента Ярослав Качиньский, оппонент «ПиС» Марек Боровский расшифровал популярное в Польше сокращение TKM («теперь, б…, мы») как «Teraz Kolega Marcinkiewicz» («теперь коллега Марцинкевич»).

В 2006 году баллотировался на пост мэра Варшавы, во втором туре проиграл Ханне Гронкевич-Вальц.

Примечания

Ссылки 
 Казимеж Марцинкевич
 Сайт Казимежа Марцинкевича

Выпускники Вроцлавского университета
Выпускники Университета им. А. Мицкевича
Премьер-министры Польши
Члены партии «Право и справедливость»
Депутаты Сейма Польши